Кубок Испании 1908 — 6-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Турнир прошел 12 апреля 1908 года, победителем стал ФК Мадрид.

Участники 
Атлетик Бильбао отказался от участия в знак протеста из-за отношения жителей Мадрида в некоторых играх предыдущих лет. Другие приглашенные команды, такие как каталонский чемпион X Sporting Club, отклонили приглашение по экономическим причинам. Приняли участие только две команды: Мадрид ФК и «Реал Виго Спортинг»

Финал 

Кубок Испании по футболу